O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu é uma competição de Jiu-Jitsu realizada pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF). 

O evento acontece desde 1996, inicialmente na cidade do Rio de Janeiro. Em 2007, teve pela primeira vez uma edição fora do Brasil, disputada nos Estados Unidos. Em 2008, 2010 e 2017 foi disputado em Long Beach, na Califórnia. Com o término do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu de 2018, tivemos um recorde batido, o atleta Marcus Vinícius Oliveira de Almeida – CheckMat, sagrou-se Endeca Mundial, superando o maior de todos até então o Lendário Roger Gracie com 10 títulos mundiais. E pela primeira vez tivemos dois não brasileiros campões mundias, os americanos: Michael Musumeci Jr. - Brasa CTA e Shane Jamil Hill-Taylor - Team Lloyd Irvin.

Categorias em disputa

Juvenil Masculino (16/17 anos) somente faixa azul.
Adulto Masculino nas faixas branca, azul, roxa, marrom e preta.
Adulto Feminino nas faixas branca, azul, roxa, marrom e preta.

Peso por Categoria

Campeões

Masculino por categoria (Faixa Preta Adulto)

Por títulos

Feminino por categoria (Faixa Preta Adulto) 

      

Site Oficial

Competições de jiu-jitsu